Józef Moszczeński (zm. 1800) – kasztelan lądzki, konfederat targowicki
 Józef Moszczeński (1894–1957) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego